Radica – Erica arborea, arbusto sempreverde 
Radica – legno ottenuto dalla radice di un albero